Mixed double turnering ved vinter-OL 2018 i curling, der er på det olympiske program for første gang, finder sted i perioden 8. – 13. februar 2018. Der er 8 deltagende nationer, der deltager i de indledende runder og de 4 bedste nationer går videre til semifinalerne.

Nationer 

Nationerne forventes at stille med følgende hold:

Indledende runder 
Alle tider angivet i det efterfølgende er lokale tider i Sydkorea (UTC+9).

Oversigt 

Efter femte runde (formiddag 10. februar 2018).

Runde 1 
Torsdag, 8. februar, 09:05

Runde 2 
Torsdag, 8. februar, 20:05

Runde 3 
Fredag, 9. februar, 08:35

Runde 4 
Fredag, 9. februar, 13:35

Runde 5 
Lørdag, 10. februar, 09:05

Runde 6 
Lørdag, 10. februar, 20:05

Runde 7 
Søndag, 11. februar, 09:05

Tie-breaker 
Søndag, 11. februar, 20:05

Slutspil

Semifinaler 
Mandag, 12. februar, 09:05

Mandag, 12. februar, 20:05

Bronzemedalje kamp 
Tirsdag, 13. februar, 09:05

Finale 
Tirsdag, 13. februar, 20:05

Medaljeoversigt 

I en efterfølgende dopingprøve blev den russiske herrer Aleksandr Krushelnitckii afsløret for dopingmisbrug og bronzemedaljen blev videregivet til Norge.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 http://www.worldcurling.org/owg2018

Mixed